Flere hedder Andreas Møller:

 Andreas Møller (maler) (1684-ca. 1762) – dansk maler
 Andreas Møller (departementschef) (1882-1954) – dansk departementschef
 Andreas Möller (fodboldspiller) (født 1967) – tysk fodboldspiller